— японская кёрлингистка.

В составе женской сборной Японии участник зимних Олимпийских игр  (бронзовые призёры; первые олимпийские медали Японии в кёрлинге),  (серебряные призёры).

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : серебро ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 Кёрлинг на зимних Азиатских играх: бронза (2017).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (2 этап).
 : золото (, , ), серебро (2012, , , , ), бронза (2006, 2007, 2011, 2014).
 : серебро (2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончила . Работает в офисе ().

Не замужем.

Начала заниматься кёрлингом с 9 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Профиль на сайте NBC Olympics
 Team Satsuki Fujisawa - Grand Slam of Curling
 Публикации на сайте Japan Times с тэгом «Yumi Suzuki»
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Панконтинентального чемпионата по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу